Jméno a příjmení Jaroslav Bílý má více známých nositelů:

 Jaroslav Bílý (fotbalista)
 Jaroslav Bílý (překladatel)
 Jaroslav Bílý (skladatel)